Ambitus  termine musicale
Ambitus (diritto romano) reato di corruzione elettorale
Ambitus aedium distanza legale tra edifici in diritto romano